Јавор може да се односи на:

 Јавор, име рода листопадног дрвећа. Како је неколико врста овог рода расло у прапостојбини Словена, назив јавор постоји у већини словенских језика као име дрвета, или топоним.

или:

 Јавор (презиме), српско презиме
 Јаворко, српско мушко име
 Јаворка, српско женско име

или:

 Јавор (град), град у Пољској
 Јавор (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Србија
 Јавор (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Србија
 Јавор (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Јавор (Кладањ), насеље у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ
 Јавор (Клатови), насеље у округу Клатови, Чешка

или:

 Јавор (западна Србија), планина у западној Србији
 Јавор (источна Србија), планина у источној Србији
 Јавор (Босна и Херцеговина), планина у источној Босни и Херцеговини, у Републици Српској
 ФК Јавор Ивањица, фудбалски клуб из Ивањице
 Јавор (часопис), српске новине, часопис

Изведени топоними:
 Јаворје (Власотинце), насеље у општини Власотинце, Јабланички округ, Република Србија

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Јавор“
 ФК Јавор
 Јаворје

en:Javor
jv:Jawor